Die League of Ireland 1922/23 war die zweite Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 16. September 1922 und endete im März 1923. Titelverteidiger war der St. James’s Gate FC.

Athlone Town war das erste Team außerhalb von Dublin, das an der Meisterschaft teilnahm. Meister wurden die Shamrock Rovers.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1923
Fußballsaison 1922/23